«Тишины не будет» — советский художественный фильм, снятый в  году режиссёром Борисом Кимягаровым.

Фильм получил плохие характеристики у критиков.

Сюжет 
Социальная драма о взаимоотношениях в семье председателя таджикского колхоза Мухаммеджана Курбанова: сыновья Зафар и Курбан стоят на разных жизненных позициях. Старший сын хочет стабильности и тишины, но отец говорит Тишины не будет, прогресс не стоит на месте. На соседних участках колхозники не выполняют норму из-за отсутствия воды. Молодые активисты разрабатывают план по орошению засохшей земли при помощи электрических насосов поднимая воду в горы.

В ролях 
 Мухамеджан Касымов — Мухаммеджан Курбанов
 Хамза Умаров — Карим Курбанов, агроном
 Сайрам Исаева — Лютфия
 М. Назаров — Зафар Курбанов
 Дилором Джурбаева-Сосновская — Гульшан (Д.Джурбаева)
 Хабибулло Абдуразаков — Юсупов, парторг
 К. Назиров — Пулат
 Наталья Антонова — Елена Цветкова
 Евгений Тетерин — Андрей Ильич Озеров
 Шамси Джураев — бригадир колхоза
 Юрий Подсолонко — Алексей Смирнов, энергетик
 Абдульхайр Касымов — Набиджон, чайханщик

В эпизодах 
 Туфа Фазылова
 Бурхон Раджабов
 София Туйбаева  
 Захир Дусматов  
 Наимджон Гиясов  
 Марат Арипов  
 Махмуд Тахири  
 Л. Мухаббатова  
 Ф. Умаров  
 С. Власенко

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Евгений Помещиков
 Борис Кимягаров
 Режиссёр-постановщик: Борис Кимягаров
 Оператор: Наум Ардашников
 Художники: 
 декорации - Евгений Куманьков
 Композитор: Андрей Бабаев

Технические данные 
 Производство: Таджикфильм
 Художественный фильм, односерийный, широкоэкранный, цветной

Примечания

Ссылки 
 Искусство кино, Выпуск 10. 1964. Стр. 11.

Фильмы студии «Таджикфильм»
Фильмы Бориса Кимягарова
Фильмы СССР 1962 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы на русском языке